Brumpt kan som auktorsförkortning betyda:

 Emile Brumpt
 Alexandre Joseph Émile Brumpt

Robotskapade auktorsförkortningar